Граф царства Польского (с 1829) Маври́кий (Мауриций) Га́уке (Маври́кий Фёдорович; ; ) (25 октября 1775, Зейфердорф, Саксония — 29 ноября 1830, Варшава) — польский военный деятель, генерал от инфантерии.

Родители 
Немец. Предки — род Гауке происходит от фламандского рода Van der Haacken, известного с XV века. Фамилия происходит от герба, на котором изображена железная лапа.

Отец — Фридрих Гауке (умер в 1810), был секретарем графа Брюля в Саксонии, затем переехал в Варшаву, где основал пансион для детей польских дворян.

Мать — Соломея, урождённая Швепенгаузер.

Образование 
Первоначально воспитывался вместе с детьми графа Морица Брюля, жившими в имении Зейфердорф. Семи лет от роду выехал с отцом в Варшаву, воспитывался дома под наблюдением своего отца. В возрасте 14 лет поступил в Артиллерийский корпус, лучшее военно-учебное заведение Варшавы того времени. Благодаря своим выдающимся способностям, быстро прошёл курс, но из-за молодости не был сразу произведен в офицеры.

Офицер в войнах с Россией 
В 1792 участвовал в войне с Россией в чине подпоручика польской армии. Начал военную карьеру в битвах при Несвиже, Изабелине и Гродно. В 1794 сражался под Краковом и Варшавой в рядах польской армии, руководимой Костюшко, против соединенных сил России и Пруссии.

После третьего раздела Польши и утраты её независимости жил дома, изучал математику, помогал своему отцу, преподавая математику, географию и другие предметы в его пансионе.

В польских войсках на французской службе 
После создания польских отрядов на юге Франции и в Италии, служивших французской республике и ставившей своей задаче восстановление польского королевства, одним из первых примкнул к ним. Вступил в итальянский отряд под командованием генерала Домбровского, лейтенант артиллерии (1798). Участвовал в подавлении восстания против Бонапарта в Италии. 22 июля 1798 отличился в битве при Террачино, возглавил контратаку против повстанцев, был ранен в руку. Награждён чином капитана.

В 1799 участвовал в обороне крепости Мантуя от австрийцев. Отличился в бою 18 мая, когда командовал артиллерией во время открытого боя против австрийских войск. Во время сражения пуля попала ему в грудь, остался жив благодаря часам, подаренным матерью. После сдачи крепости некоторое время был в плену.

После освобождения — капитан польских легионов в Марселе, участвовал в военной экспедиции в Лигурию и Пьемонт в качестве адъютанта генерала Домбровского, с которым его связывала дружба. Во время новой войны с Австрией отличился во время осады крепости Пескиера. После заключения мира — на французской службе в Италии.

В 1806 вместе с Домбровским был организатором создания боевых сил Польши, действовавших на стороне Франции. В чине полковника был начальником штаба третьей польской дивизии, направленной на север Пруссии. Участвовал в боях при Гроденце, Меве, Шепеке, Диршау (где особенно отличился и был контужен в правую ногу). В марте-мае 1807 руководил осадными работами, приведшими к взятию Данцига.

Участвовал во взятии крепости Бишофсберг и в битве под Фридландом, где командовал польской артиллерией. В качестве шефа третьего польского легиона принял участие в сражении при Гердауене 17 июля 1807.

Генерал Варшавского герцогства 
После образования Варшавского герцогства в 1807 — бригадный генерал. В 1809 во время новой войны с австрийцами — командир бригады, преследовавшей противника до Сухачева и занявшей крепость Камиона.

По окончании кампании — генерал-губернатор и комендант крепости Замосць. Во время кампании 1813 эта крепость выдержала тяжелую осаду русскими войсками, была последним оплотом Наполеона в Польше и была сдана лишь 22 ноября 1813, когда был полностью исчерпан запас продовольствия, а союзные войска приблизились к территории Франции. После этого Гауке стали называть «Героем Замостья».

Генерал Царства Польского 
После образования Царства Польского — был инспектором артиллерии и инженерного корпуса, а с 1826 — военным министром. Являлся сенатором и воеводой Царства Польского, 12 (24) мая 1829 возведен в достоинство графа Царства Польского. Цесаревич Константин Павлович называл его своей правой рукой по управлению краем.

Был очень требователен и точен, строго следил за отчетностью своих подчиненных. Мало заботясь о своем благосостоянии, много жертвовал на польскую армию из своих личных средств: так, им выстроены казармы и больницы в Уяздовских аллеях в Варшаве. Много сделал для военных школ в Польше, которые успешно функционировали в его время. Его деятельность вызывала недовольство как тех, кто считал, что он слишком требователен и суров по отношению к подчиненным, так и армейских поставщиков — за строгую взыскательность по отношению к ним и бдительность в защите интересов государства.

Был противником революционных настроений в обществе, так как понимал, что польская армия не сможет успешно противостоять русской. Говорил, что «не следует жертвовать настоящим ради сомнительного и неверного будущего». Не верил в возможность революции, полагая, что в случае локальных выступлений молодежи сможет восстановить порядок, лично обратившись к народу.

В начале восстания против России (вечером 17 (29) ноября 1830) отправился верхом в Краковское предместье Варшавы, где встретился с толпой революционеров, которые призвали его возглавить восстание. Обратился к ним с речью, в которой называл их действия безумными и советовал разойтись по домам. Был убит вместе с сопровождавшими его лицами; позднее выяснилось, что его грудь была прострелена в 19 местах. Похоронен в Капуцинском костеле.

Памятник 
Через несколько лет (1841) после подавления восстания по приказу Николая I в Варшаве был установлен памятник польским военачальникам, убитым повстанцами вечером 17 (29) ноября за отказ нарушить присягу: Гауке, С. Потоцкому, Новицкому, Блюмеру, Трембицкому, Сементковскому и полковнику Мецишевскому. Памятник (архитектор — Антонио Корацци, скульптор — К.Хегель) был установлен на Саксонской площади, а в 1894 перенесен на Зелёную площадь. Представлял собой широкий тридцатиметровый обелиск, покоившийся на четырёхгранном постаменте. Верхнюю часть обелиска украшал позолоченные лавры. Внутри обелиска находилась винтовая лестница, ведшая к его вершине. У его основания, на площадках постамента находились четыре вызолоченных двуглавых орла. К постаменту памятника примыкали восемь эскарпов, у основания которых лежали восемь львов. Вся эта конструкция покоилась на широком восьмигранном основании, облицованном мраморными плитами. Скульптуры отливались из орудий, захваченных у восставших поляков.

Памятник был крайне непопулярен среди горожан, которые считали восставших в 1830 героями, а погибших от их рук генералов обвиняли в сотрудничестве с царским режимом. После занятия Варшавы немецкими войсками во время Первой мировой войны был разобран поляками (в апреле 1917).

Семья 

Жена (с 27.09.1807; Варшава) — София Лафонтен (1790—27.08.1831), дочь военного врача. Трагически погибла (была изрублена и повешена) во время мятежа в Варшаве в августе 1831 года. В семье было 11 детей:
 Маврикий-Наполеон (род. в 1808), поручик польской артиллерии, эмигрировал в Америку.
 Эмилия и Леопольд, близнецы (оба ребёнка родились в 1810 и умерли в 1812).
 Владислав (1812—1843), подпоручик польской армии, затем гражданский чиновник в Сувалках.
 Иосиф (1814—1831), подпоручик польской армии, убит в сражении при Остроленке.
 София (1816—1861), фрейлина императрицы Александры Фёдоровны (11.05.1829); её муж — Александр Гауке, офицер русской армии, затем директор театров в Варшаве.
 Викентий (1817—1863), офицер лейб-гвардии Кавалергардского полка.
 Константин (1819—1840), офицер гусарского полка.
 Эмилия (1821–1890), замужем за бароном Карлом Штакельбергом.
 Юлия (1825—1895), фрейлина цесаревны Марии Александровны. Вышла замуж за принца Александра Гессенского и получила титул княгини Баттенберг. Мать князя Болгарии Александра Баттенберга.
 Александр (1828—1829).

Племянник — Юзеф Гауке-Босак — польский военный деятель, революционер.

Награды 
 Орден Белого орла (Царство Польское, 1829)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (Царство Польское, 1 декабря 1815)
 Орден «Virtuti Militari», кавалер (Варшавское герцогство, 1808)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (Российская империя, 1819)
 Орден Святого Александра Невского (Российская империя, 11 октября 1820)
 Орден Святой Анны 1-й степени (Российская империя, 4 октября 1816)
 Бриллиантовые знаки к ордену Святой Анны 1-й степени (Российская империя, 1818)
 Знак отличия «XXX лет беспорочной службы» (Российская империя, 1830)
 Орден Почётного легиона, кавалер (Французская империя, 1807)
 Королевский орден Обеих Сицилий, кавалер (Неаполитанское королевство)

Библиография 
 Русский биографический словарь. Том «Гааг — Гербель», С. 274—277.
 Сокол К. Г. Русская Варшава. М., 2002.

Примечания 

Сенаторы-воеводы Царства Польского
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Польские повстанцы 1794 года
Участники Русско-польской войны 1792 года
Военные Речи Посполитой
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Министры Царства Польского